Gijsbert I van Bronckhorst (circa 1140-1189), heer van Bronckhorst
 Gijsbert II van Bronckhorst (circa 1168-1196), heer van Bronckhorst
 Gijsbert III van Bronckhorst (circa 1198-circa 1241), heer van Bronckhorst
 Gijsbert van Bronckhorst (aartsbisschop) (circa 1240-1306), aartsbisschop van Bremen
 Gijsbert IV van Bronckhorst (ovl. 1315/16),  heer van Bronckhorst
 Gijsbert V van Bronckhorst (circa 1316-1356), heer van Bronckhorst en Batenburg
 Gijsbert van Bronckhorst-Borculo (-1402), heer van Borculo
 Gijsbert VI van Bronckhorst, (circa 1367-1409) heer van Bronckhorst en Borculo
 Gijsbert VII van Bronckhorst, (circa 1440-1489), heer van Bronckhorst en Borculo
 Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg (Anholt) (1370-1429), heer van Batenburg en Anholt
 Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg (Anholt) (1425-1473), heer van Batenburg en Anholt
 Gijsbert van Bronckhorst, zoon van Jacob II van Bronckhorst, vader van Willem van Bronckhorst
 Gijsbert van Bronckhorst, heer van Bleiswijk van 1564-1566, zoon van Joost van Bronckhorst-Bleiswijk
 Gijsbert van Bronckhorst (1525 - 23 juli 1576), zoon van Andries van Bronckhorst

 Gijsbertha van Bronckhorst, dochter van Otto van Bronckhorst-Borculo